Lausanne (stad), de hoofdstad van het Zwitserse kanton Vaud
Lausanne (district), een bestuurlijke eenheid van het kanton Vaud